Terrell é o nome de condados dos Estados Unidos:
Condado de Terrell (Geórgia)
Condado de Terrell (Texas)

Desambiguações de topônimos